Reinhold ist:

 Reinhold, ein Familienname und männlicher Vorname
 Reinhold (Malerfamilie), eine Malerfamilie
 Reinhold (Mondkrater), benannt nach Erasmus Reinhold
 Reinhold das Nashorn Comicstrip von Loriot und Wolf Uecker
 Reinhold Forster Erbstollen, ein Stollen der Grube Eizenzecher Zug
 Reinhold Quartett, ein Streichquartettensemble

Siehe auch:

 Reinoldikirche
 Raynaud
 Rheinhold